Кубок Австрії з футболу 1985–1986 — 52-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул здобула Аустрія (Відень).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3-4 серпня 1985

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10-11 серпня 1986

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27-28 серпня 1986

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 1986

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 1985

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 березня 1986

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 1986

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 1986

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 1986

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 1986

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1985—1986
Австрія
Австрія
1985 в австрійському спорті
1986 в австрійському спорті